Tożsamość – album z 2004 roku
 Identity – album z 2010 roku
 Identity – album zespołu Zee
 Identity — album zespołu Airbag. Został wydany w 2009 roku